El término Nombre del término puede hacer referencia a:
Tianzhu (Ruta), la Ruta de la seda hizo posible los primeros contactos entre las regiones orientales y meridionales de Asia;

Tianzhu (chino: 天主, Tiānzhǔ), significa "Maestro Celestial" o "Señor de los Cielos", utilizada por los jesuitas en China para designar a Dios.